<noinclude>
«Электрон»:</noinclude>
 «Электрон» - футбольный клуб из Прокопьевска
 «Электрон» — советский и российский футбольный клуб из Альметьевска.
 «Электрон» — российский футбольный клуб из Великого Новгорода.
 «Электрон» — российский футбольный клуб из Вятских Полян.
 «Электрон» — украинский футбольный клуб из Ивано-Франковска.
 «Электрон» — советская футбольная команда из Пскова.
 «Электрон» — советская футбольная команда из Риги.
 «Электрон» — украинская футбольная команда из Ромн.
 «Электронас» — название литовского футбольного клуба «Таурас» из Таураге в сезонах 1990—1992/93.